Дивізіон 2: 1974 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1974 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ГІФ Сундсвалль і «Ергрюте» ІС (Гетеборг), які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група 

|-style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 26 || 15 || 9 || 2 || 48 || 23 || 25 || 39
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 26 || 14 || 8 || 4 || 36 || 12 || 24 || 36
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Сундсвалль|| 26 || 13 || 9 || 4 || 40 || 30 || 10 || 35
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 26 || 11 || 8 || 7 || 38 || 26 || 12 || 30
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІФ «Броммапойкарна» (Стокгольм)|| 26 || 11 || 7 || 8 || 47 || 40 || 7 || 29
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Ничепінг БІС|| 26 || 10 || 9 || 7 || 36 || 29 || 7 || 29
|-
| 7 ||style="text-align:left"|КБ Карлскуга|| 26 || 9 || 10 || 7 || 43 || 31 || 12 || 28
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 26 || 8 || 11 || 7 || 48 || 43 || 5 || 27
|-
| 9 ||style="text-align:left"|«Єфле» ІФ (Євле)|| 26 || 9 || 9 || 8 || 30 || 32 || -2 || 27
|-
| 10 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 26 || 8 || 7 || 11 || 27 || 38 || -11 || 23
|-
| 11 ||style="text-align:left"|«Упе» ІФ (Естерсунд)|| 26 || 6 || 8 || 12 || 23 || 51 || -28 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Дегерфорс ІФ|| 26 || 4 || 8 || 14 || 32 || 38 || -6 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 13 ||style="text-align:left"|Ельвше АІК|| 26 || 4 || 5 || 17 || 21 || 41 || -20 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 14 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 26 || 2 || 8 || 16 || 21 || 56 || -35 || 12
|}

Південна група 

|-style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)|| 26 || 16 || 7 || 3 || 61 || 26 || 35 || 39
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 26 || 18 || 2 || 6 || 49 || 27 || 22 || 38
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Гельсінгборг ІФ|| 26 || 12 || 10 || 4 || 45 || 26 || 19 || 34
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 26 || 12 || 7 || 7 || 45 || 39 || 6 || 31
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Гетеборг|| 26 || 10 || 8 || 8 || 50 || 42 || 8 || 28
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 26 || 11 || 5 || 10 || 31 || 34 || -3 || 27
|-
| 7 ||style="text-align:left"|«Гальмія» ІС (Гальмстад)|| 26 || 7 || 12 || 7 || 27 || 34 || -7 || 26
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Еммабуда ІС|| 26 || 9 || 8 || 9 || 30 || 38 || -8 || 26
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 26 || 9 || 7 || 10 || 35 || 32 || 3 || 25
|-
| 10 ||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 26 || 9 || 7 || 10 || 27 || 28 || -1 || 25
|-
| 11 ||style="text-align:left"|Тролльгеттанс ІФ|| 26 || 8 || 7 || 11 || 42 || 42 || 0 || 23
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФК Крістіанстад|| 26 || 6 || 8 || 12 || 40 || 50 || -10 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 13 ||style="text-align:left"|Гесслегольмс ІФ|| 26 || 6 || 5 || 15 || 33 || 55 || -22 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 14 ||style="text-align:left"|ІФК Фальчепінг|| 26 || 1 || 3 || 22 || 20 || 62 || -42 || 5
|}

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1974 у шведському спорті